Grupp B i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021 var en av de två grupperna i Toppdivisionen av 2021 års VM i ishockey för herrar. De fyra lag som placerade sig etta till fyra avancerade till slutspel.

Tabell

Matcher

Referenser

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021